Ehrenpreis steht für:
 die Pflanzengattung Ehrenpreis (Veronica), insbesondere für
 Echter Ehrenpreis
 eine Art der Auszeichnung (Ehrung)
 einen Begriff des altkeltischen Rechts, siehe lóg n-enech

Personen mit diesem Namen:
 Andreas Ehrenpreis (1589–1662), Täufer
 Irvin Ehrenpreis (1920–1985), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Leon Ehrenpreis (1930–2010), US-amerikanischer Mathematiker
 Mordechai Ehrenpreis (1869–1951), hebräischer Publizist, Übersetzer, Rabbiner und Zionist

Siehe auch:
 Satz von Malgrange-Ehrenpreis